César Antonio Mosquera Corral (Riobamba, 28 de abril de 1896-Cuenca, 26 de abril de 1971) fue un eclesiástico católico ecuatoriano, que se desempeñó como el primer Arzobispo de Guayaquil, desde el 11 de octubre de 1956, hasta su renuncia en 1969.

Biografía

Familia 
César Antonio nació el 28 de abril de 1896, en Riobamba, Ecuador. Fue hijo legítimo de Ricardo Mosquera Orozco, escribano riobambeño y de Carmen Amelia Corral Corral, quiteña; padres de una familia compuesta por 11 hijos.

Ricardo fue hijo legítimo de José Antonio Mosquera y de Mercedes Orozco González – Verdugo, riobambeños; nieto de los jóvenes José María Arteta y Calisto y de Mariana Carcelén y Larrea, hija legítima a su vez del Marqués Felipe Carcelén y Sánchez de Orellana, Marqués de Solanda y de Villarocha, quien lo entregó tierno a Leonor Mosquera Jaramillo en 1819 para que lo críe lejos de Quito, porque la madre de la criatura era persona soltera y de la nobleza, que no podía mostrar su maternidad.

Formación 
Todos sus estudios los realizó en su ciudad natal. En 1900, ingresó en en el Jardín de Infantes de las Hermanas de la Caridad, luego pasó al Colegio Salesiano de Santo Tomás Apóstol, más tarde en el acreditado Colegio Maldonado. En 1906 ingresó al San Felipe Neri, de los jesuitas, donde en 1913 obtuvo el título de Bachiller.

Quisieron enviarlo a España, para que se convirtiese en jesuita; pero su padre se opuso aquello. Por darle gusto vivió un año en un hacienda en Pallatanga con su tío, Augusto Mosquera Orozco, pero no se acostumbró. En 1914, se presentó ante el Obispo de Riobamba, doctor Ulpiano Pérez Quiñónez, a quien solicitó las facilidades para poder entrar a la vida religiosa; quien le dijo: "Te esperaba desde el otro año". Poco tiempo después viajó a Quito para ingresar al Seminario Mayor de San José, de los padres lazaristas, donde estudió Filosofía y Teología.

Sacerdocio 
Fue ordenado sacerdote el 1 de enero de 1921, en la catedral de Riobamba.

A lo largo de su ministerio ha desempeñado los siguientes cargos pastorales:
 Coadjutor en la ciudad de Guaranda
 Párroco de la comunidad de San Luis en Chimborazo
 Vicario general de la Diócesis de Riobamba

Episcopado 
Fue ordenado Obispo de Ibarra el 18 de septiembre de 1936, por el cardenal Carlos María de la Torre.

Arzobispo de Guayaquil 
Fue ordenado primer Arzobispo de Guayaquil el 11 de octubre de 1956, por el Papa Pio XII.

Renuncia 
Renuncia a la arquidiócesis, en 1969, causando una enorme tristeza en la colectividad guayaquileña.

Últimos años y Muerte 
Vive sus últimos años en la ciudad de Cuenca, donde pasa a vivir en una casa de retiro en dicha ciudad, invitado por el entonces Arzobispo de Cuenca Manuel de Jesús Serrano Abad, y a los pocos días de fallecer el Mons. Serrano, fallece el 26 de abril de 1971, a pocos días de cumplir los 75 años de edad.

Ancestros

Referencias 

Riobambeños
Obispos nombrados por Pío XI
Obispos nombrados por Pío XII
Arzobispos nombrados por Pío XII
Arzobispos de Guayaquil